Случай в Транс-ан-Провансе — один из немногих случаев появления НЛО, после которого остались следы, произошёл во Франции в 1981 году. К расследованию привлекалась французская уфологическая организация GEPAN.

Наблюдения Р. Николе 
8 января 1981 года фермер Ренато Николе из деревни Транс-ан-Прованс (Франция), по его словам, работал над насосом на своих террасах. В 17 часов он якобы услышал «лёгкий свист». Обернувшись, он увидел неустановленный предмет «в воздухе, на высоте большой сосны, который, не вращаясь, спускался к земле». Николе пошёл в сторону объекта, который через некоторое время «снова взлетел, продолжая издавать лёгкий свист… При взлёте… поднял немного пыли». Объект улетел в том направлении, откуда появился (на северо-восток) на высоте 6 метров от земли.

Объект, по словам Николе, был свинцового цвета. Он имел яйцевидную форму и был размером с легковой автомобиль. По всей окружности объекта был дискообразный выступ. Снизу было четыре отверстия.

На том месте, где Николе видел НЛО на земле, остался след в виде кольца толщиной в несколько дюймов и с диаметром более 180 сантиметров.

Появление жандармерии 
9 января 1981 года Ренато Николе явился в жандармерию города Драгиньян (Юго-восточная Франция). Прибыв к месту проживания фермера, жандармы сделали фотоснимки и взяли пробы грунта с места, где, по утверждению Николе, НЛО соприкасался с землёй.

Деятельность уфологов 
Полицейские сочли необходимым оповестить о случае в Транс-ан-Провансе уфологическую организацию GEPAN — группу по изучению неизвестных аэрокосмических явлений. Появившись в Транс-ан-Провансе, члены GEPAN взяли пробы почвы непосредственно на месте соприкосновения с НЛО и вне его.

Пробы были направлены в Национальный институт агрономических исследований в Тулузе. Анализ проб курировал Мишель Буне. Выяснилось, что трава в том месте была примята и камни расщеплены в пыль. В траве с того места было на 30—50 % меньше содержание хлорофилла, чем в траве с других мест. У листьев, находившихся в траве, был выявлен неестественно больший возраст «в результате воздействия, которое никогда не наблюдалось в природе и не может быть воспроизведено в лабораторных условиях». Анализ так и не дал возможности объяснить случай.

В ноябре 1988 года уфолог Жак Валле посетил Транс-ан-Прованс, опросил Николе и направил образцы в один из НИИ Калифорнии, пожелавший остаться неизвестным. Результаты исследования образцов также остались неизвестными.

Уже в 1989 году образцы растений с места соприкосновения земли с НЛО были обследованы при помощи электронного микроскопа, в результате чего было установлено, что необъяснённый след на почве не мог быть получен при помощи искусственных химикатов вроде гербицидов.

Рациональная точка зрения 
Анализ случая французскими скептиками показал, что исследования GEPAN были проведены некорректно и предубеждённо. Очевидная версия возникновения следа в результате воздействия шин автомобиля, которая была отмечена уже в полицейском докладе, была отметена ими только на основании слов одного свидетеля. Независимых исследований и подтверждений выводов GEPAN тоже не было проведено.

Библиография 
 Рэнделс Д., Хоу П. Тайны НЛО. 50 лет загадочных контактов / Пер. Фурман Л. М.. — М.: Изд. Вече, 1998. — 384 с., ил. — С. 260—263;
 Уингейт Ф. Пришельцы / Пер. Покидаева Т. Ю.. — М.: Росмэн, 1999. — 48 с., ил. — С. 14—16.
 Report on the Analysis of Anomalous Physical Traces: The 1981 Trans-en-Provence UFO Case 

Случаи наблюдения НЛО
Городские легенды
1981 год